Yeovil Town FC (celým názvem: Yeovil Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Yeovil v nemetropolitním hrabství Somerset. Založen byl v roce 1895 pod názvem Yeovil Casuals FC. Svůj současný název nese od roku 1946. Aktuálně hraje v National League. 

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Huish Park s kapacitou 9 565 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1895 – Yeovil Casuals FC (Yeovil Casuals Football Club)
 1907 – fúze s Petters United FC ⇒ Yeovil & Petters United FC (Yeovil & Petters United Football Club)
 1946 – Yeovil Town FC (Yeovil Town Football Club)

Získané trofeje 
 FA Trophy ( 1× )
 2001/02
 Somerset Premier Cup ( 23× )
 1912/13, 1929/30, 1930/31, 1932/33, 1934/35, 1937/38, 1938/39, 1949/50, 1950/51, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1961/62, 1962/63, 1964/65, 1968/69, 1972/73, 1975/76, 1978/79, 1996/97, 1997/98, 2004/05

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 5. kolo: 1948/49
 EFL Cup
 2. kolo: 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2012/13, 2013/14
 FA Trophy
 Vítěz: 2001/02
 EFL Trophy
 Semifinále (Jih): 2012/13, 2015/16

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1919–1920: Western Football League (Division Two)
 1920–1922: Western Football League (Division One)
 1922–1923: Southern Football League (English Section)
 1923–1930: Southern Football League (Western Section)
 1930–1931: Western Football League (Division One)
 1931–1936: Southern Football League (Western Section)
 1936–1958: Southern Football League
 1958–1959: Southern Football League (South-Eastern Section)
 1959–1979: Southern Football League (Premier Division)
 1979–1985: Alliance Premier League
 1985–1988: Isthmian League (Premier Division)
 1988–1995: Conference National
 1995–1997: Isthmian League (Premier Division)
 1997–2003: Conference National
 2003–2004: Football League Third Division
 2004–2005: Football League Two
 2005–2013: Football League One
 2013–2014: Football League Championship
 2014–2015: Football League One
 2015–2016: Football League Two
 2016– : English Football League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Čeští hráči v klubu 
Seznam českých hráčů, kteří působili v Yeovilu:
  Marek Štěch 
  Jakub Sokolík

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1895